Bushton – miejscowość w stanie Illinois (USA)
 Bushton – miasto w stanie Kansas (USA), w hrabstwie Rice
 Bushton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire